Пустынники — название населённых пунктов:

Россия 
 Пустынники — деревня в Кунгурском районе Пермского края.
 Пустынники — деревня в Куньинском районе Псковской области.
 Пустынники — деревня в Усвятском районе Псковской области.

Другое 
 Пустынники — одно из согласий старообрядцев-беспоповцев.

См. также 
 Отцы-пустынники